«Брестский мир. Победы и поражения советской дипломатии» () — «влиятельная» книга о заключении Брестского мира, написанный профессором истории  в 1938 году — после прямого общения автора с рядом ключевых участников конференции в Брест-Литовске: включая Троцкого, Кульмана и Радека.

Издания

См. также 
 Историография Брестского мира
 «Политика мира Центральных держав 1917—1918» (1964)
 «Сумерки империи» (2017)

Примечания

Литература 
 Книги

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Книги 1938 года
Исторические сочинения XX века